Jméno a příjmení Julia Fischerová má více známých nositelů:

 Julia Fischerová (bioložka) (* 1966), německá bioložka
 Julia Fischerová (herečka) (* 1966), německá herečka
 Julia Fischerová (houslistka) (* 1983) – německá houslistka a pianistka
 Julia Hartingová, roz. Fischerová (* 1990) – německá diskařka